SMO ou smo peut faire référence à :

Code 
SMO ou smo est un code pouvant désigner :
 SMO,  ;
 smo, le samoan, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Sigle 
SMO est un sigle pouvant signifier :
 Social media optimization ;
 Syndicat mixte ouvert.